Csehország
 Štítary, település a Znojmói járásban
 Štítary (Štítary u Krásné), megszűnt település a Chebi járásban a jelenlegi Krásná község területén
 Štítary, Hostouň településrésze a Domažlice járásban
 Štítary, Kolín településrésze a Kolíni járásban